Anders Karlsson kan syfta på:
 Anders Karlsson (bankman) (född 1966), bankchef
Anders Karlsson (fotbollsspelare) (1963–2015)
Anders Karlsson i Surte (1862–1937), liberal riksdagsledamot 1919–1920
Anders Karlsson (socialdemokrat) (född 1951), riksdagsledamot 1998-2014
Anders Karlsson (fotograf) (1893–1967), bygdefotograf i Västsverige
Anders Karlsson (matematiker)
Anders Karlsson (rådman) (död 1520), avrättad vid Stockholms blodbad
Anders Karlsson (ishockeytränare) (född 1969)

Se även
Anders Carlsson